Rüppel ist der Familienname folgender Personen:
 Erna Rüppel (1895–1970), deutsche Kinderärztin und Holocaust-Überlebende 
 Johann Adam Rüppel (1864–1930), deutscher Baumeister und Architekt

Siehe auch:
 Rüppell
 Rüpel